Арсентий Данилович Струк (Епишенков) (23 августа 1935, ст. Пробуждение, Западная область — 4 сентября 2011, г. Калуга) — советский, русский, украинский , , .

Биография 
Отец — Данила Васильевич Струк, украинский крестьянин родом из-под Чернобыля, в 1932 приехал на строительство железной дороги Сухиничи — Фаянсовая. Мать — Матрёна Васильевна Епишенкова, родом из деревни Космачёво Людиновского района, она тоже работала на этой стройке. В 1947 семья по оргнабору уехала на Сахалин.

В 1953 Арсентий Струк окончил штурманское отделение Углегорской мореходной школы. В 1953—1954 — матрос рыболовного траулера базы морского лова (г. Невельск).

В 1959 окончил теплотехнический факультет Киевского политехнического института. С 1959 по 1980 работал на инженерных и руководящих должностях на энергетических предприятиях в Киеве (Украина), на Кубе, в городе Людиново Калужской области.

С 1980 года Арсентий Струк проживал в Калуге, перейдя на профессиональную работу писателя и переводчика.

Печатался с 1963 года. Автор более сорока книг поэзии и прозы. Автор переводов на русский язык произведений современных латиноамериканских писателей. Снял более 30 короткометражных телевизионных фильмов о калужских писателях в цикле «Литературные прогулки».

Член Союза писателей СССР и Союза писателей России.

Книги 
 Равновесие : Кн. стихов — Тула : Приок. кн. изд-во, 1983.
 
 Равновесие : Кн. стихов. Тула : Приок. кн. изд-во, 1988
 Пламя у порога : Стихотворения и поэма.  : Сов. писатель, 1991
 Морская авоська : Стихи для детей. Калуга : Золотая аллея, Б. г. (1993)
 Принцесса Линда и Кукарача : Сказка в стихах. Калуга : Золотая аллея, Б. г. (1993)
 Алтарь. Стихотворения. Обнинск : Принтер, 2000
 И жар земной и свет небесный… : Собрание стихотворений. Калуга : Полиграф-Информ, 2007
 Круженье лет : рассказы, повести, роман : проза : В 3 т. Калуга : Полиграф-Информ, 2005
 Лев над схваткой / Переводы с украинского. Калуга : Полиграф-Информ, 2010
 Мандарины под ёлкой : Стихотворения и сказка для детей. Калуга : Полиграф-Информ, 2010
 Мера.  : РБП, 1993
 Мозаика на исходе века, 1961—1999. Калуга : Полиграф-Информ, 2007
 Вечерний невод. Калуга : Полиграф-Информ, 2010
 Рукопожатие. Калуга : Полиграф-Информ, 2010
 Фрески судьбы : книга стихотворений. Калуга : Полиграф-Информ, 2010.

Примечания

Ссылки 
 
 Большая биографическая энциклопедия. 2009. 
 Россия-2000: Лица России / А. И. Подберёзкин, Духовное наследие (Организация), РАУ-Корпорация (Россия) ВОПД «Духовное наследие», 2000.
 Памяти поэта, прозаика и переводчика Арсения Даниловича Струка : [некролог] // Золотая Ока. — 2011. — № 2(3). — С. 106—107.

Русские писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Писатели Калужской области
Писатели Калуги
Писатели Думиничского района